Серо Сијете има више значења:

 Серо Сијете (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Сијете (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику